Campaña ist der Familienname folgender Personen:

 José Campaña (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Martín Campaña (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Pedro de Campaña (1503–1580), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Campana
 Campanha
 Campagna
 Campania